Meistriliiga 2017  var den 27:e säsongen av Meistriliiga, den högsta nivån i det estländska fotbollssystemet. Säsongen började den 3 mars och slutade den 4 november 2017.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Estland
Fotbollssäsongen 2017
2017